Stanislaus Kostka (1550-1568), een Pools jezuïet
 Tomáš Kostka (1984), een Tsjechisch autocoureur

Zie ook 
Kostka (geslacht), een geslacht van insecten uit de familie van de gaasvliegen (Chrysopidae)